|-
| 175201 - ||  || 13 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175202 - ||  || 16 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175203 - ||  || 31 martie 2005 ||  || 
|-
| 175204 - ||  || 31 martie 2005 ||  || 
|-
| 175205 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175206 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175207 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175208 Vorbourg ||  || 1 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 175209 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175210 - ||  || 3 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175211 - ||  || 4 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175212 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175213 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175214 - ||  || 5 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175215 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175216 - ||  || 2 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175217 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175218 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175219 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175220 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175221 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175222 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175223 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175224 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175225 - ||  || 10 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 175226 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175227 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175228 - ||  || 5 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175229 - ||  || 11 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175230 - ||  || 9 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175231 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175232 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175233 - ||  || 7 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175234 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175235 - ||  || 11 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175236 - ||  || 13 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175237 - ||  || 13 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175238 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 175239 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175240 - ||  || 14 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175241 - || 2005 HQ || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175242 - ||  || 17 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175243 - ||  || 1 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175244 - ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175245 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175246 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175247 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175248 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175249 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175250 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175251 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175252 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175253 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175254 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175255 - ||  || 11 mai 2005 ||  || 
|-
| 175256 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175257 - ||  || 12 mai 2005 ||  || 
|-
| 175258 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175259 Offenberger ||  || 10 mai 2005 ||  || 
|-
| 175260 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175261 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175262 - ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175263 - ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175264 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175265 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175266 - ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175267 - ||  || 11 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175268 - ||  || 14 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175269 - ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175270 - ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175271 - ||  || 12 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175272 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175273 - ||  || 6 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175274 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175275 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175276 - ||  || 14 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175277 - ||  || 7 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175278 - ||  || 17 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175279 - ||  || 18 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175280 - ||  || 19 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175281 Kolonics ||  || 28 mai 2005 ||  || 
|-
| 175282 - || 2005 LA || 1 iunie 2005 ||  || 
|-
| 175283 - || 2005 LJ || 1 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175284 - ||  || 2 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175285 - ||  || 3 iunie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 175286 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175287 - ||  || 3 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175288 - ||  || 4 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175289 - ||  || 5 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175290 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175291 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175292 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175293 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175294 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175295 - ||  || 9 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175296 - ||  || 12 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175297 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175298 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175299 - ||  || 14 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175300 - ||  || 11 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-